

Personnalités 

 Charles Chesnelong (1820-1899), député et sénateur français, un des chefs du parti légitimiste ;
 Charles Chesnelong (1881-1958), homme de lettres et historien français ;
 Émile Chesnelong (1856-1931), prélat catholique français, évêque de Valence puis archevêque de Sens.